Театр кукол им. А. Шаига () — азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку.

История 

Здание, в котором в данный момент размещается Кукольный театр, построено польским инженером Иосифом Плошко для кинотеатра «Феномен» в 1910 году. В 1921 году при участии архитектора Зивяр бека Ахмедбекова были проведены ремонтно-реставрационные работы, а также снесены украшавшие фасад здания скульптуры муз - покровительниц искусств. После этого в здании в разные времена располагались театры «Сатирагит-театр», Тюркский рабоче-крестьянский театр, Театр музыкальной комедии, Музей сельского хозяйства, а позже здание было передано для репетиций театра песни народного артиста СССР Рашида Бейбутова.
Основание ныне существующего Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдулла Шаига заложил в 1931 году Мола Ага Бабирли. Первое представление данного театра было показано в 1932 году (представление под названием «Цирк»). В разные годы кукольный театр функционировал как самостоятельный Театр кукол, или же в составе Бакинской филармонии.
В апреле 1964 года здание окончательно было передано кукольному театру. В театре имеются два отделения: азербайджанское и русское. Начиная с 1975 года в театре, наряду с детскими спектаклями, показываются спектакли и для взрослых. Коллектив кукольного театра неоднократно принимал участие в театральных фестивалях в странах Европы и Азии. В театре 200 посадочных мест.
Адрес театра: Проспект Нефтяников, 36.

Труппа 

 Гурбан Масимов — Главный режиссёр.

 Игбал Алиев — Главный художник.

 Эльхан Исмаилов — Заведующий
труппой.

 Рахман Рахманов — Актёр.

 Рахиля Ибадова — Актриса.

 Эльмира Гусейнова — Актриса.

 Джемиля Аллахвердиева — Актриса.

 Сария Мансурова — Актриса.

 Рагим Рагимов — Актёр.

 Аслан Фатуллаев — Актёр.

 Лина Мамедова — Актриса.

См. также 

 Бакинский театр марионеток

Ссылки 
 Кукольный театр
 
 История здания Азербайджанского государственного театра кукол 
 Кукольный Театр в Баку на фильме с дрона.

Театры, построенные в 1910 году
Кинотеатры, построенные в 1910-е годы
Театры, основанные в 1931 году
Бывшие кинотеатры Баку
Театры Баку
Кукольные театры